Eisenbarth ist der Familienname folgender Personen:

 George Eisenbarth (1947–2012), amerikanischer Endokrinologe, Immunologe und Diabetologe
 Heinrich Eisenbarth (1884–1950), deutscher Politiker, Tischler, Hamburger Senator
 Irmi Eisenbarth (* 1981), deutsche Betriebswirtin und Hochschullehrerin
 Johann Andreas Eisenbarth („Doktor Eisenbarth“), (1663–1727), deutscher Handwerkschirurg, fahrender Wundarzt und Okulist
 Joseph Eisenbarth (1844–1913), deutscher katholischer Geistlicher

Siehe auch:
 Eisenbart
 Orgelbau Eisenbarth GmbH, Orgelbaufirma in Passau